Поліньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 165 км на північ від Марселя, 15 км на північ від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 141 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 331,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Поліньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Поліньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи